Skiftestjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skiftestjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Lilla Skiftestjärnen, sjö i Bräcke kommun, 
Skiftestjärnen (Ragunda socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (13,7 ha)
Skiftestjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 698980-147921), sjö i Bräcke kommun,  (10 ha)
Skiftestjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699196-147085), sjö i Bräcke kommun, 
Skiftestjärnen (Sundsjö socken, Jämtland, 699315-146006), sjö i Bräcke kommun, 
Stora Skiftestjärnen, sjö i Bräcke kommun,  (7,95 ha)
Skiftestjärnen (Njurunda socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 
Skiftestjärnen (Stöde socken, Medelpad), sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn